Als Verba vocalia oder Verba pura bezeichnet man in der griechischen Grammatik jene Verben, deren Stamm auf einen Vokal oder Diphthong endet.

Herkunft 
Die griechischen Verba vocalia lassen sich auf eine Reihe verschiedener indogermanischer Bildungstypen zurückführen:
 Verben auf  sind zum größten Teile Ableitungen von nominalen ā-Stämmen mit ursprünglichem j-Präsens:  * ‚siegen‘, zu  ‚Sieg‘;  ‚ehren‘, zu  ‚Ehre‘. Daneben stehen einige Primärverben wie  ‚tun‘,  ‚ziehen‘ etc.
 Verben auf  können sich von Nominalstämmen aller Art ableiten: - ‚lieben‘, zu  ‚lieb‘;  ‚vollenden‘, zu  ‚Ziel‘;  ‚erklingen lassen‘, zu  ‚Laut‘;  ‚bezeugen‘, zu  ‚Zeuge‘. Primärverben sind  ‚fließen‘,  ‚sieden‘ etc.
 Verben auf  sind hauptsächlich Faktitiv-Bildungen zu nominalen o-Stämmen:  ‚klären, offenbaren‘, zu  ‚klar, deutlich‘,  ‚versklaven, unterjochen‘, zu  ‚Knecht, Sklave‘.
 Verben auf  sind Denominative zu i-Stämmen:  ‚zürnen‘, zu  ‚Zorn‘.
 Verben auf  sind teils primär:  ‚hervorbringen‘; teils Denominative von u-Stämmen:  ‚betrunken sein‘, zu  ‚Wein‘.
 Verben auf  sind Denominative zu Konsonantenstämmen:  ‚erziehen‘, zu  ‚Kind‘,  ‚Sklave sein‘, zu  ‚Knecht, Sklave‘.
 Verben auf  gehen auf j-Präsentien zu Wurzeln mit auslautendem u̯ zurück:  ‚verbrennen‘;  ‚weinen, klagen‘.

Hinweis:  steht hier für das halbvokalische i̯.

Konjugation 

Im Folgenden benutzte Abkürzungen
sg.: Singular; du.: Dual; pl.: Plural
act./Akt.: Aktiv; mp.: Mediopassiv; med.: Medium; pass.: Passiv
Ind.: Indikativ; Opt.: Optativ
Präs.: Präsens; Fut. exact.: Futurum exactum (Futur II); Pqperf.: Plusquamperfekt

Reguläre Verben 
Die konjugierten Formen im klassischen Attisch anhand des Verbs  ‚lösen, losbinden, befreien, vernichten‘.

Verba contracta 
Ein  oder , besonders im Attischen auch , verschmilzt im Präsensstamm gewöhnlich mit dem darauffolgenden Themavokal:  ‚ich ehre‘,  ‚ich rufe‘. Im Äolischen und Arkadocyprischen treten diese Verben in die athematische Konjugation über:  ‚ich rufe‘.

Futurum contractum 
Einige Verben, darunter alle Verben auf , bilden im Attischen kontrahierte Futurformen, welche formal einem Präsens auf  gleichen:

Literatur 
Carl Darling Buck, Comparative Grammar of Greek and Latin, Chicago/London 1933, p. 262 ff.
Carl Darling Buck, The Greek Dialects, Chicago 1955, p. 122 ff.
Jean Louis Burnouf, Méthode pour étudier la langue grecque, Paris 1835, p. 62 ff.
Raphael Kühner/Friedrich Blass, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Erster Teil: Elementar- und Formenlehre II, 3., neubearbeitete Aufl., Hannover 1892, pp. 98 ff., 122 ff., 198 ff.

Linguistische Morphologie
Griechische Grammatik
Altgriechische Sprache